Lilla prinsessan kan syfta på:

 Den lilla prinsessan – barnbok av Frances Hodgson Burnett från 1905, originaltitel A Little Princess, se En liten prinsessa
 Lilla prinsessan - amerikansk musikalfilm med Shirley Temple från 1939 baserad på Burnetts bok, originaltitel Little princess
 Den lilla prinsessan - amerikansk nyinspelning från 1995 av filmen från 1939, originaltitel A Little Princess
 Lilla prinsessan (TV-serie) – barn-tv-serie från 2007, orelaterat till de föregående

Se även 
 Little Princess